Ricardo Williams (1976) jamaicai futóatléta, olimpikon
 Ricardo Williams (1981) olimpiai ezüstérmes amerikai ökölvívó